Arroyo Ancho ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Arroyo Ancho (Kalifornien), Fluss in Kalifornien 
 Arroyo Ancho (Rio Tesuque), Fluss in New Mexico